Podgorani, naselje u općini Brod Moravice
 Podgorani (Mostar, BiH), naselje u općini Mostar